Il doppio femminile del Brisbane International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo sono Nuria Llagostera Vives e Arantxa Parra Santonja, ma hanno deciso di non partecipare assieme. La prima ha fatto coppia con Dominika Cibulková mentre l'altra con Alicja Rosolska venendo entrambe eliminate al primo turno.
In finale Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza hanno sconfitto Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke per 4-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (semifinale)
  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2013
WTA Tour 2013